Scott Ronald Dixon (Queensland, Australija, 22. srpnja 1980.) je novozelandski vozač automobilističkih utrka. 

Trenutno se natječe u IndyCar prvenstvu za momčad Chip Ganassi. Naslove u toj kategoriji osvajao je 2003., 2008., 2013. i 2015., a na utrci 500 milja Indianapolisa pobijedio je 2008.

Karijera

Naslovi
 New Zealand Formula Vee Class II 1994.
 New Zealand Formula Ford Class II 1995.
 New Zealand Formula Ford Class I 1996.
 Australian Drivers' Champ 1998.
 Indy Lights 2000.
 IndyCar Series 2003., 2008., 2013., 2015.,

Rezultati u IndyCar-u

Indianapolis 500

Izvori

Vanjske poveznice
 Scott Dixon na racing-reference.info

Vozači IndyCar serije
Novozelandski automobilisti